Jacob Spon –  archeologo, antropologo e numismatico francese
 SPON – abbreviazione di Spiegel Online, sito web di informazione